Posada se poate referi la:

Bătălia de la Posada, o bătălie din 1330, parte a războiului dintre Regatul Ungariei și Țara Românească

Toponime
Posada, Prahova, sat din județul Prahova, Muntenia, România
Posada, Sardinia, Italia
Posada, Silezia Inferioară, Polonia
Posada, Łódź, Polonia
Posada, Masovia, Polonia
Posada, Kazimierz Biskupi, Polonia
Posada, Stare Miasto, Polonia
Posada, Wierzbinek, Polonia
Posada, Słupca, Polonia
Posada, Asturia, Llanes, Asturia, Spania

Persoane
José Guadalupe Posada (1852-1913), gravor și ilustrator mexican
Luis Posada Carriles (born 1928), militant anti-comunist cubanezo-venezuelean
José Posada (born 1940), europarlamenter spaniol
Jorge Posada (born 1971), jucător de baseball Puerto Rican, care a jucat la New York Yankees

Vezi și
La Posada de Albuquerque, clădire din Albuquerque, New Mexico
San Giovanni di Posada, Sardinia, Italia
Posadas (dezambiguizare)